Tsujimura ist der Familienname folgender Personen:

 Jusaburō Tsujimura (1933–2023), japanischer Autor von Puppenspielen, Puppenspieler und Puppenhersteller
 Mizuki Tsujimura (* 1980), japanische Schriftstellerin